Бенкеренсия-де-ла-Серена () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 102,64 км². Расстояние до административного центра провинции — 161 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Бадахоса